San Torcuato är en kommunhuvudort i Spanien.   Den ligger i provinsen Provincia de La Rioja och regionen La Rioja, i den norra delen av landet,  km norr om huvudstaden Madrid. San Torcuato ligger  meter över havet och antalet invånare är .

Terrängen runt San Torcuato är huvudsakligen platt, men söderut är den kuperad. Den högsta punkten i närheten är  meter över havet,  km söder om San Torcuato. Runt San Torcuato är det glesbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer. Närmaste större samhälle är Haro,  km norr om San Torcuato. Trakten runt San Torcuato består till största delen av jordbruksmark.

Kustklimat råder i trakten. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är augusti, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är december, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är november, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är augusti, med  mm nederbörd.

Kommentarer

Källor 

Orter i La Rioja, Spanien